Arab Birodalom
 Keresztelő Szent János-templom (Damaszkusz)
 Csehország
 Keresztelő Szent János-templom (Jihlava)
 Horvátország
 Keresztelő Szent János-templom (Kaštel Stari)
 Keresztelő Szent János-templom (Kloštar Ivanić)
 Keresztelő Szent János-plébániatemplom (Sveti Ivan Žabno)
 Keresztelő Szent János-templom (Szentivánzelina)
 Keresztelő Szent János-templom (Volarice)
 Lengyelország
 Keresztelő Szent János-templom (Sokołów Małopolski)
 Magyarország
 Keresztelő Szent Iván-templom, magyarosan Szent János-templom (Székesfehérvár)
 Keresztelő Szent János-templom (Felsőszölnök)
 Keresztelő Szent János-templom (Nagyiván)
 Keresztelő Szent János-templom (Pestújhely) (Budapest XV. kerülete)
 Keresztelő Szent János Bazilika (Sárospatak) 
 Keresztelő Szent János-plébániatemplom (Szentendre)
 Keresztelő Szent János-templom (Szár)
 Olaszország
 Keresztelő Szent János-templom (Ascoli Satriano)
 Románia
 Keresztelő Szent János-templom (Klopotiva)
 Keresztelő Szent János-fatemplom (Komlód)
 Keresztelő Szent János-fatemplom (Magyarberkesz)
 Keresztelő Szent János-templom (Marosvásárhely)
 Spanyolország
 Keresztelő Szent János-templom (Valls)
 Szerbia
 Keresztelő Szent János-templom (Écska)
 Szlovákia
 Keresztelő Szent János-székesegyház (Nagyszombat)
 Keresztelő Szent János-templom (Tornagörgő)